Аталанское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усть-Удинском районе Иркутской области России. Административный центр — Аталанка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 252 человека, в том числе 130 мужчин и 122 женщины.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Аталанка

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Удинского района
Сельские поселения Иркутской области